Купа на Кремъл 2012 е 22-орото издание на Купата на Кремъл. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в руската столица Москва от 13 до 21 октомври.

Поставени тенисистки 
  Саманта Стосър (Финал)
  Марион Бартоли (Осминафинал)
  Каролине Возняцки (Шампион)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Доминика Цибулкова (Четвъртфинал)
  Надя Петрова (1 кръг)
  Мария Кириленко (Четвъртфинал)
  Луцие Шафаржова (Осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Купа на Кремъл